Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Dubai 2004, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2004, è stato vinto da Hana Šromová (tds n. 1). In finale ha sconfitto Gul'nara Fattachetdinova (tds n. 3) con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Hana Šromová (campionessa)
  Frederica Piedade (primo turno)
  Gul'nara Fattachetdinova (finale)
  Chin-Bee Khoo (secondo turno)

  Sandra Klemenschits (quarti di finale)
  Christina Zachariadou (primo turno)
  Jennifer Schmidt (quarti di finale)
  Sonal Phadke (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Dubai 2004